La princesa Désirée de Suecia, baronesa viuda de Silfverschiöld (nacida Désirée Elisabeth Sibylla; Estocolmo, Suecia, 2 de junio de 1938), es una princesa de Suecia desde su nacimiento, cómo la tercera de los hijos del príncipe Gustavo Adolfo de Suecia y de su esposa, la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha. Por nacimiento, es también miembro de la familia real sueca y de la Casa Real de Bernadotte. Es también, por lo tanto, hermana mayor del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. Por su matrimonio, pasó a ser baronesa de Silfverschiöld, hasta 2017, cuando pasó a ser baronesa viuda; también, por su matrimonio, en 1964, perdió el tratamiento de su alteza real por ser un matrimonio morganático.

Biografía 

Nació el 2 de junio de 1938 en el Palacio de Haga, en Solna, a las afueras de Estocolmo, siendo la tercera hija del príncipe Gustavo Adolfo de Suecia y de su esposa, la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha

Fue madrina de bautismo de su sobrina, la princesa heredera Victoria de Suecia.

Su marido el barón Nils falleció el 11 de abril de 2017, actualmente la princesa Désirée reside en el Castillo de Koberg, donde nació su esposo.

Matrimonio y descendencia 
Su compromiso con el barón Nils August Otto Carl Niclas Silfverschiöld (31 de mayo de 1934 - 11 de abril de 2017), fue anunciado el 18 de diciembre de 1963. El enlace se celebró el 5 de junio de 1964 en Storkyrkan, Estocolmo. Como resultado de su matrimonio morganático, la princesa Désirée perdió el tratamiento de Alteza Real y asumió el título de princesa Désirée, baronesa Silfverschiöld. El matrimonio tuvo tres hijos:

 Barón Carl Otto Edmund Silfverschiöld (n. el 22 de marzo de 1965).
 Baronesa Kristina Louisa Ewa Madeleine Silfverschiöld (nacida el 29 de septiembre de 1966).
 Baronesa Hélène Ingeborg Sibylla Silfverschiöld (nacida el 20 de septiembre de 1968).

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas suecas 
  Dama de la Orden de los Serafines (22/03/1952).
  Miembro de la Real Orden familiar del Rey Carlos XVI Gustavo (1973).
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/1996).
  Medalla Conmemorativa del Enlace de la Princesa Heredera Victoria con Daniel Westling (19/06/2010).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí del Rey Carlos XVI Gustavo (15/09/2013).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/2016).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama gran cruz de la Orden de San Olaf (Reino de Noruega, 12/05/1992).
  Dama gran cordón de la Orden de la Preciosa Corona (Imperio de Japón, 29/05/2000).

Ancestros

Referencias 

Nobles de Suecia del siglo XX
Nobles de Suecia del siglo XXI
Personas de Estocolmo
Princesas de Suecia (casa de Bernadotte)
Matrimonios morganáticos
Damas de la Orden de los Serafines
Damas grandes cruces de la Orden de San Olaf
Luteranos de Suecia